Винтон има више значења:
 Округ Винтон (Охајо)
 Винтон (Ајова)
 Винтон (Вирџинија)
 Винтон (Луизијана)
 Винтон (Тексас)